Марк Демпси:
* Демпси, Марк (род. 1964) — английский футболист и тренер.
 Демпси, Марк (род. 1972) — ирландский футболист.